La règle des 4 R est une recommandation de mode de vie écologique, visant à minimiser l'impact de nos déchets. Les quatre points de ce mode de vie sont :
 réparons
 réutilisons
 recyclons
 réduisons

Notes et références

Voir aussi 
 Trois R : réduire, réutiliser, recycler
 Règle des 5 R

Réduction des déchets